Зубач — українське прізвище.

 Зубач Іван Олексійович — радянський футболіст, півзахисник або нападник.
 Зубач Олексій Васильович — прапорщик Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Зубач Юрій Антонович — український, польський і радянський футболіст, футбольний тренер.

Українські прізвища